Il doppio del torneo di tennis Montgomery Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Eric Friedler e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Tom Leonard e Jerry Van Linge 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Fred McNair /  Keith Richardson (quarti di finale)
 Eric Friedler /  Erik Van Dillen (Campioni)
 Marcelo Lara /  Sashi Menon (primo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)

 George Hardie /  Trey Waltke (quarti di finale)
 Woody Blocher /  John Eagleton (secondo turno)
 Matt Mitchell /  John Whitlinger (secondo turno)
 Joel Bailey /  Rolf Thung (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montgomery Open 1979